

Musica 
 Anniversary Waltz – VHS degli Status Quo del 1991
 Roadhouse Medley (Anniversary Waltz Part 25) – singolo degli Status Quo del 1992

Televisione 
 Anniversary Waltz – episodio della sesta stagione di Casa Keaton
 Anniversary Waltz – episodio della decima stagione di Dallas 
 Valzer d'anniversario (Anniversary Waltz) – episodio della prima stagione de I Colby

Pagine correlate 
 The Anniversary Waltz